Plaatsen in Indonesië
Tjikadoe
Cikadu (Cibitung), een plaats in het regentschap Pandeglang van de provincie Banten
Cikadu (Cikadu), een plaats in Indonesië
Cikadu (Situraja), een plaats in Indonesië
Cikadu (Pelabuhan Ratu), een plaats in Indonesië
Cikadu (Nusaherang), een plaats in Indonesië
Cikadu (Cisayong), een plaats in Indonesië
Cikadu (Cibatu), een plaats in Indonesië
Cikadu (Cijambe), een plaats in Indonesië
Cikadu (Watukumpul), een plaats in het onderdistrict Watukumpul, regentschap Pemalang, Midden-Java